Федорівський — прізвище, походить від імені Федір.

Люди з прізвищем Федорівський 
 Федорівський Назарій Васильович
 Федорівський Сергій Іванович
 Федорівський Степан

Див. також 
 Федорівська сільська рада
 Федорівський заказник
 Федорівський монастир
 Федорівський парк

Українські прізвища